Stazione di Marina di Carrara  – stazione ferroviaria della ferrovia Marmifera al servizio del porto di Carrara, inaugurata nel 1876 e soppressa nel 1964.
 Stazione di Marina di Carrara (SITA)  – stazione tranviaria al servizio della tranvia Carrara-Marina di Carrara, inaugurata nel 1915 e soppressa nel 1955 in favore di una filovia.